Jorge Campos puede referirse a:

 Jorge Campos, seudónimo de Jorge Renales Fernández (1916-1983), escritor español de la generación del 36.
 Jorge Enrique Campos (n. 1920), futbolista argentino.
 Jorge Campos (n. 1957), bajista y compositor chileno.
 Jorge Campos (n. 1966), futbolista mexicano.
 Jorge Luis Campos (n. 1970), futbolista paraguayo.
 Jorge Campos (n. 1987), escritor y poeta nicaragüense.